, également appelé , un quartier au nord-est de Long Beach (Californie).
 Lakewood Village, une ville au Texas.

Voir aussi